Kabinett Rattazzi steht für folgende Regierungen:

 Kabinett Rattazzi I (1862), 3. Regierung des Königreichs Italien  
 Kabinett Rattazzi II (1867), 9. Regierung des Königreichs Italien